Dirnbach heißen folgende geographische Objekte:

 Dirnbach (Gemeinde Straden), Ortschaft von Markt Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dirnbach (Gemeinde Reichraming), Ort im Ennstal bei Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Dirnbach (Gemeinde St. Pankraz), Ort im Steyrtal bei St. Pankraz, Bezirk Krchdorf an der Krems, Oberösterreich

 Dirnbach (Reichramingbach), Bach zum Reichramingbach bei Reichraming-Dirnbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Dürnbach
 Dürrenbach
 Dürrnbach